

Marchienne
 Marchienne-au-Pont est une section de la ville belge de Charleroi.
 Mont-sur-Marchienne est une section de la ville belge de Charleroi.

Marchienne
 Marchiennes est une commune française, située en Flandre romane, dans le département du Nord et la région Nord-Pas-de-Calais. Ses habitants sont appelés les Marchiennois et Marchiennoises.
 Abbaye de Marchiennes
 Canton de Marchiennes
 Forêt domaniale de Marchiennes
 Gare de Marchiennes
 Chévrerie du Cattelet de Marchiennes
 Rictrude de Marchiennes
 André de Marchiennes
 Marchiennes-Campagne, ancienne commune fusionnée depuis 1946 avec Rieulay, une commune française, située dans le département du Nord et la région Nord-Pas-de-Calais.
 voir aussi :
 Tilloy-lez-Marchiennes
 Bruille-lez-Marchiennes